SKH ist die Abkürzung für:

 Seine Kaiserliche Hoheit, siehe Anrede #Historische Anreden
 Seine Königliche Hoheit, siehe Anrede #Historische Anreden
 Savez komunista Hrvatske, Teil des Bundes der Kommunisten Jugoslawiens, siehe Bund der Kommunisten Kroatiens
 Schweizerisches Korps für humanitäre Hilfe, Milizkorps in der Schweiz
 Stichkanal Hildesheim, Kanal bei Hildesheim
 Sächsisches Krankenhaus, Krankenhäuser in Sachsen

SKH ist die Abkürzung für:

 Schüler:innenkammer Hamburg, die Landesschülervertretung in Hamburg

SKH